Калли́ник ( — «одерживающий славные победы», «прекрасный победитель») — мужское имя греческого происхождения. Также эпитет эллинистических монархов.

Имя 
 Каллиник — афинский ритор во времена императора Галлиена (259—268).
 Каллиник — экзарх Равенны с 598 по 603 год.
 Каллиник — византийский механик и архитектор сирийского происхождения. Жил в VII веке. Изобретатель «греческого огня».

 Каллиник Галатийский — мученик (III век).
 Каллиник Кесарийский — мученик, пострадавший в период гонений Деция (249—251).
 Каллиник Киликийский — мученик (III—IV век).
 Каллиник Олимпийский — патриарх Александрийский (1858—1861).

 Каллиник I (ум. 705) — патриарх Константинопольский в 694—705 годах.
 Каллиник I (патриарх Печский) (1691—1710)
 Каллиник III (ум. 1726) — патриарх Константинопольский в 1726 году.
 Каллиник IV (1713—1791) — патриарх Константинопольский в 1757 году.
 Каллиник V (ум. 1809) — патриарх Константинопольский в 1801—1806 и 1808—1809 годах.

 Каллиник (Александридис) (1926—2014) — епископ Константинопольской православной церкви; с 1985 года — митрополит Листрийский.
 Каллиник (Александров) (1931—2016) — архиерей Болгарской православной церкви, митрополит Врачанский.
 Каллиник (Аргату) (род. 1944) — епископ Румынской православной церкви, архиепископ Арджешский и Мушельский
 Каллиник (Деликанис) (1855—1934) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Кесарийский
 Каллиник (Думитриу) (род. 1957) — епископ Румынской православной церкви, епископ Ботошанский, викарий Ясской архиепископии
 Каллиник (Карусос) (1926—2020) — епископ Элладской православной церкви; с 1978 по 2006 годы — митрополит Пирейский.
 Каллиник (Пиппас) (1936—2013) — епископ Александрийской православной церкви, старец-митрополит Пелусийский, ипертим и экзарх Первой Августамники и Месемврии.
 Каллиник (Сарандопулос) (род. 1946) — епископ старостильной Церкви истинно-православных христиан Греции (Синод Хризостома); с 5 октября 2010 — архиепископ Афинский и всея Эллады.
 Каллиник (Ханиотис) (1925—2016) — епископ Ламийского синода ИПЦ Греции; митрополит Фтиотидский и Фавмакский (1971—2016).
 Каллиник (Чернышёв) (род. 1977) — архиерей Русской православной церкви, епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии.

Эпитет 
Селевк II Каллиник — басилевс Государства Селевкидов в 246—225 годах до н. э.

Топоним 
 Каллиник (современный город Эр-Ракка в Сирии) — с 244 до н. э. до 639 укреплённый город на реке Евфрат.
 Битва при Каллинике (531)

Примечания